Oldendorf ist der Name folgender Orte:

 Gemeinden:
 Oldendorf (Holstein), eine Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein 
 Oldendorf (Landkreis Stade), eine Gemeinde im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Oldendorf (Luhe), eine Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Stadt- und Ortsteile:
 in Mecklenburg-Vorpommern
 ein Ortsteil der Gemeinde Preetz (bei Stralsund) im Landkreis Vorpommern-Rügen
 ein Ortsteil der Stadt Rostock
 in Niedersachsen
 Oldendorf (Appel), ein Ortsteil der Gemeinde Appel im Landkreis Harburg
 Oldendorf (Dedesdorf), ein Ortsteil von Dedesdorf in der Gemeinde Loxstedt im Landkreis Cuxhaven
 Oldendorf (Esens), ein Ortsteil der Stadt Esens im Landkreis Wittmund
 Oldendorf (Holste), ein Ortsteil der Gemeinde Holste im Landkreis Osterholz
 Oldendorf (Lastrup), ein Ortsteil der Gemeinde Lastrup im Landkreis Cloppenburg
 Oldendorf (Markoldendorf), ein bis 1939 selbständiger Ortsteil von Markoldendorf, Gemeinde Dassel im Landkreis Einbeck
 Oldendorf (Melle), ein Stadtteil von Melle im Landkreis Osnabrück
 Oldendorf an der Göhrde, ein Ortsteil der Gemeinde Nahrendorf im Landkreis Lüneburg
 Oldendorf (Salzhemmendorf), ein Ortsteil des Fleckens Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont 
 Oldendorf (Schnega), ein Ortsteil der Gemeinde Schnega im Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Oldendorf (Südheide), eine Ortschaft der Gemeinde Südheide im Landkreis Celle
 Oldendorf (Zeven), ein Ortsteil der Stadt Zeven im Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Oldendorf II, ein Ortsteil der Gemeinde Natendorf im Landkreis Uelzen
 Oldendorf (Wüstung), Wüstung im Landkreis Northeim
 in Nordrhein-Westfalen
 Oldendorf (Borgholzhausen), ein Ortsteil der Stadt Borgholzhausen im Kreis Gütersloh
 Oldendorf (Halle), ein Ortsteil der Stadt Halle (Westf.) im Kreis Gütersloh

Oldendorf ist der Name folgender Personen:
 Jesse B. Oldendorf (1887–1974), Admiral der US Navy im Zweiten Weltkrieg
 Rainer Oldendorf (* 1961), deutscher Experimentalfilmer
 William Henry Oldendorf (1925–1992), US-amerikanischer Neurologe

Siehe auch:
 Hessisch Oldendorf, eine Stadt im Kreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen
 Preußisch Oldendorf, eine Stadt im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen
 Aurich-Oldendorf, ein Ortsteil der Gemeinde Großefehn im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Stadtoldendorf, eine Stadt im Landkreis Holzminden in Niedersachsen
 Ollendorf